Kràvtxenko (Ventsi), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Kràvtxenko (Kholmskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia